Laura Chamiot-Maitral (ur. 10 kwietnia 1998 r. we Francji) – francuska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu C.S des saisies.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 22 lutego 2014 roku, podczas zawodów juniorskich w niemieckiej miejscowości Oberwiesenthal, gdzie uplasowała się na 9. pozycji w biegu na 5 km stylem klasycznym.
W Pucharze Świata zadebiutowała 17 grudnia 2016 roku w La Clusaz, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym uplasowała się na 58. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas Pucharu Świata 17 lutego 2019 roku w Cogne, gdzie uplasowała się na 27. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi 

Francuscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1998